Amniataba är ett släkte av fiskar. Amniataba ingår i familjen Terapontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Amniataba